Crossing Over bezeichnet:

 Crossing-over, in der Genetik einen Stückaustausch zwischen väterlichen und mütterlichen Chromosomen
 Crossing Over (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2009
 Crossing-over (Innovationstheorie), in der Theorie der Innovation die Überführung von Grundlagenforschung in die Anwendung oder der erfolgreiche Transfer einer Innovation von einem System in ein anderes (auch: crossover innovation)